Laetmonice violacea är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1875. Laetmonice violacea ingår i släktet Laetmonice och familjen Aphroditidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
violacea